Abiansemal (plaats)
Abiansemal (district)